Тринадцатилетняя война:
 Тринадцатилетняя война (1454—1466) — война между Польским королевством и Тевтонским орденом
 Тринадцатилетняя война в Венгрии — война между Габсбургской монархией и Османской империей
 Тринадцатилетняя война (1654—1667) — война между Русским царством и Речью Посполитой